Вернье́ ( или Vernier) — многозначное слово французского происхождения.

География 
 Вернье (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Вернье (Швейцария) — коммуна кантона Женева в Швейцарии.

Персоналии 
 Вернье, Пьер (1580—1637) — французский математик, изобретатель верньера.
 Вернье, Пьер-Луи (2-я половина XVIII века) — французский медальер, преподаватель Академии художеств Санкт-Петербурга; известен также как Пётр Людвигович Вернье.
 Вернье, Эмиль Серафин (1852—1927) — французский скульптор, гравёр и медальер.

См. также 
 Верне
 Верньер